Аржа́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Аржанов, Борис Яковлевич (1942—2021) — актёр и режиссёр, народный артист России (1995).
 Аржанов, Владимир Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Аржанов, Дмитрий Александрович (род. 1972) — российский предприниматель.
 Аржанов, Евгений Александрович (род. 1948) — легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Аржанов, Николай Николаевич (1913—1976) — заслуженный летчик-испытатель СССР (1961), Герой Советского Союза (1957).
 Аржанов, Пётр Михайлович (1901—1978) — заслуженный артист РСФСР (1954).
 Аржанов, Феликс Григорьевич (1927—1994) — организатор нефтегазовой промышленности, лауреат Ленинской премии в области науки и техники (1976).

Аржанова

См. также 
 
 
 Аржановский